Брейгель:

 Брейгель — семейство нидерландских (фламандских) живописцев эпохи Возрождения.
 Брейгель — европейская исследовательская организация, работающая в области международной экономики.